Río Sotillo puede hacer referencia a los siguientes ríos de la península ibérica:

 Río Sotillo (afluente del Benuza), río de la cuenca del Miño;
 Río Sotillo (afluente del Cofio), río de la cuenca del Tajo;
 Río Sotillo (afluente del Bembézar), río de la cuenca del Guadalquivir.